Дайтерс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дайтерс, Генрих (1840—1916) — германский художник.
 Дайтерс, Герман (1833—1907) — немецкий музыковед и филолог.